CSM se poate referi la:

 Consiliul Superior al Magistraturii, garantul justiției în România
 Club Sportiv Municipal

Vezi și